Cyliax ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Cyliax (1934–2008), deutscher Fußballspieler
 Gustav Cyliax (1866–1939), deutscher Schokoladenfabrikant, Schokoladenfabrik Gustav Cyliax
 Walter Cyliax (1899–1945), Schweizer Typograf und Grafiker

Siehe auch:

 Cyriax